Pre steht für:
 Rufname von Steve Prefontaine (1951–1975), Langstreckenläufer aus den USA
 Palm Pre, ein Smartphone von HP Palm

pre steht für:
 Principensische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der portugiesisch-basierten Kreolsprachen, Kreolsprache
 <pre>...</pre>, in der Informatik ein HTML-Tag

PRE steht für:
 Proportionate Reduction of Error  für proportionale Fehlerreduktion, siehe Proportionale Fehlerreduktionsmaße
 Partido Roldosista Ecuatoriano, eine politische Partei in Ecuador
 Paulys Real-Enzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, siehe Pauly-Wissowa
 Personal Rescue Enclosure, miniaturisiertes Raumschiff für Rettungsmissionen
 Pfälzische Regionalentwicklung, das Gewerbegebiet PRE-Park in Kaiserslautern
 Physical Review E, eine Fachzeitschrift für Physik
 Pirqe de Rabbi Eliezer
 Pura Raza Española, eine spanische Pferderasse
 Real-Enzyklopädie der gesamten Pharmazie
 Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche

Siehe auch:
 Pré
 Liste aller Wikipedia-Artikel deren Titel mit Pre beginnt

Abkürzung